Yozgat  beschreibt:

die türkische Stadt in Zentralanatolien, siehe Yozgat
die gleichnamige türkische Provinz, siehe Yozgat (Provinz)
das neonazistische Mordopfer, siehe Halit Yozgat